Haida může znamenat:

 Haida (Krkonoše) – vrchol 995 m v Krkonoších
 Nový Bor – starý německý název 
 Haidové – původní etnikum na západě Kanady a jihu Aljašky
 Haidština – jazyk tohoto etnika